Kálna, település a romániai Kolozs megyében
Kálna, Kiskálna és Nagykálna összevonásából 1960-ban létrejött település a szlovákiai Lévai járásban
Kálna, település India Nyugat-Bengál államában

Lásd még: Kalna (Crna Trava), Kálnok (egyértelműsítő lap)